Мельник Володимир Олександрович (1941 — 1997) — український літературознавець, доктор філологічних наук. Лауреат державної премії ім. Т. Г. Шевченка
 Мельник Володимир Олександрович (1959 — 2011) — український державний діяч, міський голова Обухова